Krühne ist ein Orts- und ein Familienname:
 die deutsche Bezeichnung des polnischen Ortes Skronie in der Woiwodschaft Westpommern (Krühne, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)
 Alfred Krühne, deutscher Reichsgerichtsrat